Tranzscheliella är ett släkte av svampar. Tranzscheliella ingår i familjen Ustilaginaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tranzscheliella